USS Cushing (DD-985) — 23-й эскадренный миноносец типа «Спрюэнс». Эсминец был назван в честь Вильяма Баркера Кашинга (1842—1874) и являлся пятым кораблём ВМС США, носящим это имя.

История строительства 
Корабль был заложен на судоверфи Ingalls Shipbuilding (Паскагула, штат Миссисипи) 2 февраля 1977 года, спущен 17 июня 1978 года, в составе флота с 21 сентября 1979 года, выведен из состава флота 21 сентября 2005 года.

Служба 
«Кашинг» стал последним американским кораблём, переведённым через Панамский канал с Атлантического на Тихий океан до момента передачи управления каналом от США к Панаме (1979 год).

С середины 1980-х гг. «Кашинг» базировался на ВМБ Сан-Диего и входил в состав 31-й эскадры эскадренных миноносцев. С 1998 года эсминец базировался на ВМБ Йокосука, Япония.

Эскадренный миноносец «Кашинг» стал последним эсминцем типа «Спрюэнс», выведенным из состава американского флота 21 сентября 2005 года.

Затоплен как корабль-цель в ходе учений RIMPAC 2008 в июле 2008 года севернее Кауаи, штат Гавайи.

Примечания

См. также 
 Эскадренные миноносцы типа «Спрюэнс»

Ссылки 

 Описание эсминцев типа «Спрюэнс» на сайте FAS (Федерации Американских Учёных) 
  USS Cushing Association 
 News story: «Last Spruance-Class Destroyer Decommissioned» 
 Article on decommissioning 
 navsource.org: USS Cushing 
 navysite.de: USS Cushing 

Эскадренные миноносцы типа «Спрюэнс»
Суда по алфавиту